Прислопи — ведмежі стежки

Села:

Прислоп — колишня назва села Луквиця, Богородчанський район, Івано-Франківська область.

Прислоп () — село, Пряшівський край, округ Снина

Примітки